

Geografia 
 Barua Sagar – suddivisione dell'India classificata come municipal board nel distretto di Jhansi
 Divisione di Sagar – divisione dello stato federato indiano del Madhya Pradesh
 Lago Fateh Sagar – lago artificiale nella città di Udaipur nello stato indiano del Rajasthan
 Sagar – suddivisione dell'India, classificata come municipal corporation, capoluogo del distretto di Sagar
 Sagar – città dell'India situata nel distretto di Shimoga, nello stato federato del Karnataka
 Thalay Sagar – montagna dell'Himalaya del Garhwal nello stato indiano dell'Uttarakhand

Persone 
 Ramanand Sagar (1917-2005) – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico indiano
 Ted Sagar, propr. Edward Sagar (1910-1986) – calciatore inglese

Pagine correlate 
 Distretto di Sagar (disambigua)